het Griekse woord "κολωνός" betekent heuvel, hoogte, en heeft dezelfde oorsprong als het Latijnse collis en het (daarvan afgeleide) Franse colline. Als eigennaam gebruikt kan het in dit verband verwijzen naar twee Attische demen, behorend tot het stadsgebied van het antieke Athene:
 Colonus Hippius (Grieks: Κολωνός Ἵππιος), een wijk die zich uitstrekte rond een 56m hoge heuvel op ± 1,5 km ten noorden van de Atheense acropolis.
 Colonus Agoraeus (Grieks: Κολωνός Ἀγοραῖος), een wijk die lag ten westen van de Atheense agora
 de Latijnse soortnaam "colonus" dient om aan te duiden:
een pachtboer op Romeinse staatsgrond ("ager publicus") of op een pachthoeve in particulier of keizerlijk bezit;
een bewoner van een colonia.